Pieni-Tiheinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palanut-Tiheinen, ö, Södra Savolax, Nyslott, 
 Pieni-Tiheinen (ö i Finland), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar